Проспе́кт Э́нгельса, проспект Фри́дриха Э́нгельса — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Проспект Энгельса — улица в Санкт-Петербурге.
 Проспект Фридриха Энгельса — улица в городе Энгельсе.
 Проспект Фридриха Энгельса — улица в городе Родники.
 Проспект Фридриха Энгельса — прежнее (1979—2012) название Шереметевского проспекта в городе Иванове.

См. также 
 Улица Энгельса
 Проспект Маркса